Ива́н Михайлович Петров:
 Петров, Иван Михайлович (?—?) — Георгиевский кавалер, капитан-лейтенант.
 Петров, Иван Михайлович (Тойво Вяхя) (1901—1984) — полковник пограничных войск КГБ СССР, писатель.
 Петров, Иван Михайлович (1915—1985) — советский партийный и государственный деятель.
 Петров, Иван Михайлович (1922—1989) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.